Henri de Lancastre est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Henri de Lancastre (1281 - 1345), comte de Lancastre, fils d'Edmond de Lancastre et de Blanche d'Artois ;
 Henri de Grosmont (1310 - 1361), duc de Lancastre, fils d'Henri de Lancastre et de Maud Chaworth ;
 Henri IV d'Angleterre (1367 - 1413), duc de Lancastre en 1399, roi d'Angleterre de 1399 à sa mort ;
 Henri V d'Angleterre (1386 - 1422), duc de Lancastre de 1399 à 1413, roi d'Angleterre de 1413 à sa mort.